Мост Ватерло́о:
 Мост Ватерлоо — мост через Темзу в Лондоне.
 «Мост Ватерлоо» — цикл картин Клода Моне.
 «Мост Ватерлоо» — фильм, военная драма 1940 года. См. также